Гакиев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Гакиев, Ахмед — российский чеченский боец смешанных боевых искусств;
 Гакиев, Рамзан Асланбекович — чеченский психиатр.